Als Weltmeisterschaft 1996 oder WM 1996 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1996 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaften
 Alpine Skiweltmeisterschaften 1996
 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaft 1996
 Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 1996
 Beachsoccer-Weltmeisterschaft 1996
 Biathlon-Weltmeisterschaften 1996
 Bob-Weltmeisterschaft 1996
 Cricket World Cup 1996
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 1996
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 1996
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1996
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 1996
 Dreiband-Weltmeisterschaften
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1996
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 1996
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1996
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 1996
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1995/96
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1996/97
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1996
 Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften
 Eisschnelllauf-Einzelstreckenweltmeisterschaften 1996
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1996
 Formel-1-Weltmeisterschaft 1996
 Futsal-Weltmeisterschaft 1996
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1996
 Halbmarathon-Weltmeisterschaften 1996
 Inlinehockey-Weltmeisterschaften
 FIRS Inlinehockey-Weltmeisterschaft 1996
 IIHF Inlinehockey-Weltmeisterschaft 1996
 Inline-Speedskating-Weltmeisterschaften 1996
 Kanupolo-Weltmeisterschaft 1996
 Leichtathletik-Juniorenweltmeisterschaften 1996
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1996
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1996
 Mountainbike-Weltmeisterschaften 1996
 Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft 1996
 Junioren-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1996
 Rallye-Weltmeisterschaft 1996
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 1996
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1996
 Ringer-Weltmeisterschaften 1996
 Ruder-Weltmeisterschaften 1996
 Schachweltmeisterschaften
 FIDE-Schachweltmeisterschaften 1993–2005#FIDE-Weltmeisterschaft 1996
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 1996
 Schachweltmeisterschaft der Senioren 1996
 Skeleton-Weltmeisterschaft 1996
 Skiflug-Weltmeisterschaft 1996
 Ski-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1996
 Snookerweltmeisterschaft 1996
 Snowboard-Weltmeisterschaften 1996
 Sommerbiathlon-Weltmeisterschaften 1996
 Squash-Weltmeisterschaften
 Squash-Weltmeisterschaft 1996
 Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 1996
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft der Frauen 1996
 Superbike-Weltmeisterschaft 1996
 Weltmeisterschaften im Trampolinturnen 1996
 Turn-Weltmeisterschaften 1996
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1996
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1996
 Unihockey-Weltmeisterschaft 1996
 Wildwasser-Kanu-Weltmeisterschaften 1996
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 1996

!
Weltmeisterschaften nach Jahr